Сантијаго Тепетлапа има више значења:

 Сантијаго Тепетлапа (Тепостлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Општина Сантијаго Тепетлапа (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Тепетлапа (Сантијаго Тепетлапа, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику